Окроухла може бити:

 Окроухла (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Окроухла (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Окроухла (Хеб), насељено мјесто у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република
 Окроухла (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република